Remsbahn beziehungsweise Remst(h)albahn bezeichnet:
 historisch die Bahnstrecke Stuttgart-Bad Cannstatt–Nördlingen
 aktuell die Kursbuchstrecke 786 Stuttgart Hauptbahnhof–Crailsheim, siehe dafür:
 Filstalbahn für den Abschnitt Stuttgart Hauptbahnhof–Stuttgart-Bad Cannstatt
 Bahnstrecke Stuttgart-Bad Cannstatt–Nördlingen für den Abschnitt Stuttgart-Bad Cannstatt–Goldshöfe
 Obere Jagstbahn für den Abschnitt Goldshöfe–Crailsheim